Адамівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та УРСР

 Адамівська сільська рада — Вінницька область, Погребищенський район
 Адамівська сільська рада — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Адамівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Баранівський район
 Адамівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Червоноармійський район
 Адамівська сільська рада — Миколаївська область, Врадіївський район
 Адамівська сільська рада — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Адамівська сільська рада — Хмельницька область, Віньковецький район